Никола́й Никола́евич Мушкамба́ров () — профессор Сеченовского университета, автор учебников по биофизике и гистологии.

Образование и учёные степени 
 С 1968 по 1974 г. — учёба на лечебном факультете 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова, субординатура (6-й курс) — на кафедре патологической анатомии. Диплом с отличием.
 С 1974 по 1977 г. — учёба в аспирантуре Лаборатории энзимологии АМН СССР.
 С 1976 по 1980 г. — учёба на вечернем отделении физического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Диплом с отличием.

Кандидатская диссертация (защищена в 1978 г.) — «Изучение метилирования ДНК в животных тканях», специальность — биохимия.

Степень доктора биологических наук (по специальности биофизика) получена в результате защиты (в 1990 г.) опубликованной ранее (в 1988 г.) трехтомной монографии «Метаболизм: структурно-химический и термодинамический анализ». Это был едва ли не первый случай, когда докторская (да и кандидатская) диссертация в области биохимии и биофизика не основывалась на экспериментах автора, а имела чисто теоретический характер. Да и потом подобное случалось крайне редко — всего два или три раза.

Сразу после присуждения докторской степени (в начале 1992 г.) переведён на должность профессора по науке. С той поры все время пребывал в профессорской должности.

Библиография

Монографии 
 «Метаболизм: структурно-химический и термодинамический анализ» (в 3-х томах), 1988;
 «Аналитическая биохимия» (в 3-х томах), 1996;
 «Геронтология in polemico», 2011.
 «Кинетика и термодинамика биохимических и физиологических процессов», 1990.

Учебники и учебные пособия 
 «Молекулярная биология» (3 издания: 2003, 2007, 2016 гг, последнее — наиболее современное),
 «Физическая и коллоидная химия» (3 издания: 2001, 2002, 2010 гг, в 1-м — масса опечаток; в 3-м — не только всё исправлено, но и добавлены задачи с их решениями);
 I. «Атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии» (2 издания: 1-е — в 2002 и 2006 гг; 2-е — в 2010 г);
 II. «Гистология, цитология и эмбриология», учебник (3 издания: 2005 и 2007, 2012, 2016 гг);
 III. «Гистология, цитология и эмбриология», краткий курс (2014);
 IV. «Руководство-атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии (с тестами)» (диск, две версии — от 1999 и от 2005 гг)
 «Элементы математики и физической химии для биологов» (2001).

Стихи и проза 
 «Меланхолическая симфония» (2005);
 «Сто обжигающих зарниц» (2012);
 «Путь вверх к подножию вершин» (2013)
 «В начале поиска заоблачных вершин, или просто Аспирант» (2016)

Примечания

Ссылки 
 Издательство «Медицинское информационное агентство» (МИА) " Авторы " Мушкамбаров Н. Н.

Доктора биологических наук
Преподаватели 1-го МГМУ